Molnár est un patronyme hongrois signifiant « meunier ».

Patronyme Molnar ou Molnár
Classement par ordre alphabétique du prénom

 Endre  Molnár (1945-), joueur de water-polo hongrois ;
 Erika Molnár (1976-), triathlète hongroise ;
 Ferenc Molnár (1878-1952), écrivain hongrois ;
 György Molnár (1901-1977), joueur de football hongrois ;
 , guitariste hongrois, membre du groupe de rock progressif Omega ;
 Gyula Molnár (1961-), homme politique hongrois ;
 Ingo Molnár (19?-), personnalité hongroise en informatique ;
 János Pentelei Molnár (1878-1924), peintre hongrois ;
 József Molnár (1821-1899), peintre hongrois ;
 Ladislav Molnár (1960-), footballeur slovaque ;
  (1857-1905), journaliste hongrois ;
  (1940-), espérantiste hongrois ;
  (1946-2016), écrivain et journaliste hongrois ;
 Lajos Molnár (1946-2015), médecin et homme politique hongrois ;
 Levente Molnár (1976-), acteur roumain ;
  (1983-), gymnaste hongrois ;
 Miklós Molnar (1918-2003), chercheur hongrois en relations internationales ;
 Miklos Molnar (1970-), footballeur danois ;
 Pavol Molnár (1936-2021), joueur de football international tchécoslovaque ;
 Peter Molnar (1943-2022), géophysicien et géomorphologue américain ;
 Piroska Molnár (1945-), actrice hongroise ;
 Stanko Molnar (1947-), acteur croate ;
 
 Thomas Molnar (1921-2010), philosophe, historien et politologue américain d'origine hongroise ;
 Tibor Molnár (1921-1982), acteur hongrois ;
 Vera Molnár (1924-), artiste plasticienne ;
  (1923-1986), actrice allemande ;
Homonymie de patronyme